Пьер Альфред Дезеглиз (; 1823—1883) — французский ботаник.

Биография 
Пьер Альфред Дезеглиз родился 28 октября 1823 года в городе Бурж. Учился ботанике с Александром Боро, затем изучал растения под руководством Гюстава Туранжена.

В 1865 году Пьер Альфред переехал в Меэн-сюр-Евр, с 1867 года жил в Париже. Во время Франко-прусской войны 1870—1871 годов был травником-целителем. После окончания войны Дезеглиз поселился в Женеве. С 1874 года он работал ассистентом в Женевском ботаническом саду.

Пьер Альфред Дезеглиз скончался 13 декабря 1883 года в Женеве.

Дезеглиз был автором нескольких работ, посвящённых таким крупным родам растений, как Шиповник, Мята и Тимьян.

Гербарий Дезеглиза был распродан после его смерти. Основная часть роз оказалась в Королевских ботанических садах Кью (K).

Некоторые научные работы 
 Déséglise, P.A. (1861). Essai monographique des Rosiers. 130 p.
 Déséglise, P.A. (1877). Catalogue raisonné des espèces du genre Rosier. 348 p.

Некоторые виды растений, названные в честь П. А. Дезеглиза

Примечания

Литература 
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту